The Passage (no Brasil, A Passagem) é um romance do escritor norte-americano Justin Cronin. Foi lançado em junho de 2010 e publicado no Brasil pela editora Arqueiro e recebeu muitas críticas favoráveis.

A Passagem reúne características de suspense, ficção científica contando, em sua narrativa, as consequências inimagináveis de um experimento ultrassecreto militar onde a quebra de segurança em uma instalação secreta do governo norte-americano põe à solta um grupo de condenados à morte usados nos experimentos. Infestados com um vírus modificado em laboratório que lhes dá incrível força, extraordinária capacidade de regeneração e hipersensibilidade à luz, tiveram os últimos traços de humanidade substituídos por um comportamento animalesco e uma insaciável sede de sangue.

Livros de 2010
Romances de terror dos Estados Unidos
Romances de ficção científica da década de 2010

Romances pós-apocalípticos dos Estados Unidos
Romances distópicos